A União Industrial das Bermudas (em inglês: Bermuda Industrial Union, BIU) é uma união de comércio nas Bermudas. Ela foi fundada em 1946 e tem uma sociedade de 4200 pessoas na união.

A UIB é filiada com a Confederação Sindical Internacional, e Serviço Público Internacional.

Bermudas
Sindicatos